Жи́молость Королько́ва () — вид рода Жимолость семейства Жимолостные.

Вид назван в честь губернатора Ферганской и Сыр-Дарьинской областей Николая Ивановича Королькова.

Распространение 
Западный Тянь-Шань и Памиро-Алай.

В горах на опушках и в подлеске орехово-плодовых, лиственных лесов, а также в зарослях кустарников в верхней части лесной зоны, реже в субальпийском поясе до высоты 3000 метров над уровнем моря.

Описание 

Листопадный кустарник до 3 м высотой.

Листья до 3 см длиной, широкояйцевидные или эллиптические, остроконечные, с ширококлиновидным основанием, голубовато-зеленые, чаще сизые.

Бутоны светло-красные. Цветки розовые.

Продолжительность цветения около 2 недель.

Плоды шаровидные, ярко-оранжевые или алые. Созревают в конце августа — сентябре.

В культуре 
Декоративный кустарник. Используется в одиночных и групповых посадках. В культуре с 1880 года.

В Главном ботаническом саду РАН жимолость Королькова высаживалась дважды 1957 году. Часть растений собраны на Гиссарском хребте, в долине реки Варзоб, другие экземпляры собраны в Западном Тянь-Шане, вблизи устья Кара-Арчи. Цветет с конца мая по июнь. При посеве под зиму всходы появляются весной. Зацветает на 3-й год.

Светолюбивое и зимостойкое растение (климатическая зона от 4 до 9). Почва pH 4,5—8,5.

Размножается семенами, черенкованием и отводками.

Декоративна в течение всего периода вегетации.

Примечания 

Жимолостные
Флора Средней Азии
Декоративные кустарники
Таксоны растений, названные в честь людей